KLV steht für:
 Kapitallebensversicherung
 Key-Length-Value-Protokoll, eine Kodierung
 Kinderlandverschickung 
 Kleinwagen mit Verbrennungsmotor, motorisierte Eisenbahn-Nebenfahrzeuge, siehe Kleinwagen (Eisenbahn)
 Kombinierter Ladungsverkehr, siehe Kombinierter Verkehr
 Kommissariatsleitervertreter, siehe Kommissariat
 Flughafen Karlsbad (IATA-Code), tschechischer Flughafen

klv steht für:
 Maskelynes (Sprache) (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Maskelyne-Inseln, Neue Hebriden, Vanuatu

Abkürzung